Краљевина Хрватска (925—1102), самостална хрватска краљевина (током 10. и 11. века)
 Краљевина Далмација и Хрватска (1102—1526), историјска круновина у саставу средњовековне Краљевине Угарске
 Краљевина Хрватска (1526—1867), историјска круновина у саставу нововековне Краљевине Угарске, под влашћу Хабзбуршке монархије
 Краљевина Хрватска и Славонија (1867—1918), самоуправна круновина у саставу шире Краљевине Угарске, под влашћу Хабзбуршке монархије